ARA Cormorán es el nombre de los siguientes buques de Argentina:
 ARA Cormorán (1938), aviso activo de 1938 a 1940, ex rastreador de la clase Bathurst ARA Murature de 1922.
 ARA Cormorán (1940), aviso activo de 1940 a 1946, ex rastreador de la clase Bathurst ARA Jorge de 1922.
 ARA Cormorán (Q-15), hidrográfico en servicio desde 1964.
Cormorán, ARA